Schoonover ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Schoonover (1877–1972), US-amerikanischer Illustrator
 Lawrence Schoonover (1906–1980), US-amerikanischer Schriftsteller